Toto je seznam jezer v Litvě ( jezero – ). Celkem se v Litvě nachází 2833 jezer větších než 0,5 ha. Jejich celková rozloha je 880 km².

Největší podle rozlohy 
Tabulka obsahuje přehled přírodních jezer ve Litvě s plochou přes 5 km² (bez litevských přehrad) nebo hloubkou přes 46 m.

Poznámky

Externí odkazy 
 

 
Jezera
Litva
Litva
Litva
jezera